Gegenbaur ist der Familienname folgender Personen:
Carl Gegenbaur (1826–1903), deutscher Physiologe, Anatom und Zoologe
Joseph Anton von Gegenbaur (1800–1876), deutscher Maler

Siehe auch:
 Gegenbauer